Jiangxin Xiang (kinesiska: 江心乡, 江心) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 110 kilometer öster om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är 21025. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina